Fužine (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar
Fužine (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane